Kabinett Segni steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Segni I (1955 bis 1957)
 Kabinett Segni II (1959 bis 1960)